Филипп Конрад Фабрициус (, 1714 — 1774) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Филипп Конрад Фабрициус родился 2 апреля 1714 года в городе Буцбах.

В 1759 году была опубликована его работа Enumeratio plantarum horti Helmstadiensis, имевшая огромное значение для того времени.

Филипп Конрад Фабрициус умер 19 июля 1774 года в Хельмштедте.

Научная деятельность 
Филипп Конрад Фабрициус специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Enumeratio plantarum horti Helmstadiensis (Helmstedt 1759).
 Animadversiones varii argumenti medicas ex scriptis ejusdem minoribus collegit notisque adjectis edidit G. R. Lichtenstein. Helmtadii: Kühnlin, 1783.
 Genuinae calculi renalis genesis. Helmstadii: Schnorr, 1756.
 Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis, secundum Linnei et Heidteri systema digesta stirpium rariorum vel nondum satis extricatarum descriptione subiuncta. 3ª Ed., auctior posthuma. Kühnlin, 1776.
 De febre lenta post febrem continuam auctam simplicem vel continuam remittentem sequente rite sananda. Helmstadii: [Drucker:] Drimborn, 1763.
 Commentatio historico-physico-medica de animalibus quadrupedibus, avibus, amphibiis, piscibus et insectis Wetteraviae indigenis. Helmstadii: Schnorr, 1749.
 Sermo academicus de praecipuis Germanorum in rem herbariam meritis ... die 25. Iunii ann. 1751 ... Helmstadii: Schnorr, 1751.
  Sermo academicus de praecipuis Germanorum in rem herbariam meritis ... die 25. Iunii ann. 1751 ... Helmstadii: [Drucker:] Schnorr, 1751.

Почести 
Род растений Fabricia Gaertn. был назван в его честь.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Linnean Society Library

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии